Teano kan syfta på:

 Teano (Roms tunnelbana) – en station på Roms tunnelbanas Linea C

Geografi

Australien 

 Teano Range – en bergskedja

Italien 

 Teano, kommun, Kampanien, Provincia di Caserta, 

Robotskapade Italienförgreningar